Kirchenplatz steht für:
 Kirchenplatz (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/K #Kirchenplatz

Siehe auch:
 Kirchplatz
 Kirchplatzl